Pierre de Bretagne est un nom porté par :
 Pierre  de Bretagne, Pierre de Dreux dit Mauclerc (1191 - 1250), baillistre de Bretagne (1213-1237),
 Pierre II de Bretagne (1418 - 1457), duc de Bretagne de 1450 à 1457,
 Pierre Choque, dit Bretagne, (~1450 - 1530).